Blaschkow ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Blaschkow (* 1936), ukrainischer Dirigent

Siehe auch:
 Schloss Blažkov (deutsch Blaschkow)
 Blažkov (Begriffsklärung)
 Blaschko
 Blaško